l'Esplanade Johnny-Hallyday à Paris, inaugurée en 2021
 l'Esplanade Johnny-Hallyday à Toulouse, inaugurée en 2019

Homonymie de square ou de place